DRD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Dorunda Station (Australia)
 drd – codice ISO 639-3 della lingua darmiya